Degens ist der Familienname folgender Personen:
 Egon T. Degens (1928–1989), deutscher Geologe
 Marc Degens (* 1971), deutscher Schriftsteller